Michel Delbrel est un homme politique français né le  à Moissac (Tarn-et-Garonne) et décédé le  à Moissac.

Biographie 
Médecin en 1825 à Moissac, il est député de Tarn-et-Garonne de 1848 à 1851, siégeant avec les républicains partisans du général Cavaignac.

Sources 
 
 

Naissance en décembre 1803
Naissance à Moissac
Décès en février 1853
Député de Tarn-et-Garonne
Membre de l'Assemblée constituante de 1848
Député de la Deuxième République française
Décès à Moissac
Décès à 49 ans